HMS Africa je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Africa (1694)
 HMS Africa (1761)
 HMS Africa (1781)
 HMS Africa (1803)
 HMS Africa (1862)
 HMS Africa (1905) 

Africa